Cave City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cave City (Arkansas)
 Cave City (Kalifornien)
 Cave City (Kentucky)
 Cafe City (Missouri)